Шевирьов Валерій Володимирович — російський футболіст.
 Шевирьов Іван Якович — російський ентомолог
 Шевирьов Олександр Іванович — учасник партизанської боротьби на Чернігівщині часів німецько-радянської війни.
 Шевирьов Степан Петрович (1806—1864) — російський літературний критик, історик літератури, поет, громадський діяч.